Klementyna Albertyna Maria Leopoldyna Bonaparte (Altesse Impériale et Royale), (ur. 30 lipca 1872,  zamek Laeken koło Brukseli – 8 marca 1955, Nicea) – księżna Napoléon, królewna z panującej w Belgii gałęzi rodu Saksonii-Coburga-Gothy, małżonka księcia Napoleona-Wiktora Bonaparte, pretendenta do cesarskiego tronu francuskiego. 

Klementyna była  najmłodszą córką króla Belgów Leopolda II i jego małżonki, arcyksiężniczki austriackiej – Marii Henrietty (1836–1902). Para królewska miała czworo dzieci, trzy córki i zmarłego w 10. roku życia syna. Sukcesja Królestwa Belgii nie przewiduje następstwa tronu kobiet (prawo salickie), więc po śmierci Leopolda tron przejął jego bratanek Albert I. Leopold wychowywał swe córki bardzo surowo, z jednym wyjątkiem – najmłodszej Klementyny, do której był bardzo przywiązany i która jako jedyna osoba z jego otoczenia miała dostęp do niego w ostatnich latach jego życia (rodzina się go wyrzekła z powodu jego romansu z aktorką Caroline Delacroix).

W wieku lat 17 Klementyna poznała bonapartystowskiego pretendenta księcia Napoleona-Wiktora Bonaparte, przebywającego wówczas na wygnaniu w Belgii. Zakochana para chciała się pobrać, ale Leopold nie udzielał zezwolenia, bojąc się o losy córki jako małżonki pretendenta i chcąc ją poza tym trzymać u swego boku. Para pobrała się dopiero rok po jego śmierci, 14 listopada 1910, a więc w 38. roku życia Klementyny i 48. księcia Napoleona. Urodziło im się dwoje dzieci, Maria Klotylda (1912–1996) i w 1914 Napoleon Hieronim, przez długie lata jedyna nadzieja rodu Bonaparte na przeżycie w męskiej linii.

Uciekając przed inwazją niemiecką, prawie cały okres I wojny światowej Klementyna i Napoleon spędzili w Anglii, jako goście cesarzowej-wdowy Eugenii w Farnborough. Klementyna pracowała tam jako pielęgniarka w lazarecie dla rannych oficerów angielskich, który cesarzowa urządziła w swym pałacu. Eugenia  bardzo ich polubiła i zapisała im w testamencie jedną trzecią swych wielkich zasobów w gotówce i pałac w Farnborough ze wszystkimi kolekcjami.

Klementyna została pochowana obok męża w stworzonej przez Napoleona III Kaplicy Cesarskiej w Ajaccio.

Bibliografia 
 Sigyn Reimers, Mina kungliga, Stockholm 1955

Klementyna Koburg-Bonaparte
Klementyna Koburg-Bonaparte
Urodzeni w 1872
Zmarli w 1955